El Torneig de Rio de Janeiro 2018, també conegut com a Rio Open 2018, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va disputar entre el 19 i el 25 de febrer del 2018 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

El tennista espanyol Fernando Verdasco va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018